Afua peut désigner :
 Afua, cratère de la planète Vénus ;
 Afua, village du Cameroun ;
 Afua Kobi (1815-1900), reine mère de l'Empire Ashanti, dans l'actuel Ghana.